Мечисла́в Клеофа́сович Сели́цкий (Силицкий) (; 25 февраля 1925, Робежниекский с/с, Краславский район, Латвия — 1993, Рига, Латвия) — советский футболист, защитник, судья всесоюзной категории (18.12.1972).

Биография 
Воспитанник юношеской команды спортклуба «Редут».

Начинал карьеру в клубе «Даугава» из Риги, в котором выступал с 1946 по 1953 год. Затем он провёл сезон в московском «Спартаке», став с клубом серебряным призёром чемпионата СССР.

Затем сезон играл в составе минских одноклубников. В 1956 вернулся в «Даугаву», где играл ещё 3 года. Завершил карьеру в качестве играющего тренера клуба РВЗ в 1959 году.

В 1960-70-х годах работал тренером заводских команд Риги. С 1960 по 1975 год являлся футбольным арбитром. В 1980-х годах работал в СТК Федерации футбола Латвийской ССР.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на spartak.com
 Профиль на rus-spartak.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории